

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bloomer – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Bloomer – città della Contea di Chippewa, Wisconsin

Persone 
 Amelia Bloomer – attivista statunitense